Pontenuovo steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Deruta, Provinz Perugia, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Pontelandolfo, Provinz Benevent, Italien